De groep Agua de Beber is een capoeiragroep, opgericht door Mestre Rato uit Brazilië. De naam van dit project is geïnspireerd op een van de projecten van Mestre Rato, meer bepaald één waarbij hij kansarme jongeren en kinderen uit de sloppenwijken wil helpen om een toekomst op te bouwen. Hij wil dit doen door onder meer giften en een percentage van de verkoop van T-shirts.

Nederland 
In Nederland heeft de groep vestigingen in Utrecht, 's-Hertogenbosch en Rotterdam.

Vechtsport